Cette liste des pays du monde montre un classement non exhaustif du produit intérieur brut nominal, c'est-à-dire à prix courant des pays. Elle a été établie par la Banque mondiale (BM) ; les valeurs sont calculées selon les taux de change officiels et sont exprimées en dollars américains.

Les données sont valables pour l'année 2007, mais n'ont été publiées officiellement qu'en 2009.

Classement

Notes et références

Lien externe 
 Données pour l'année 2007 - Fonds monétaire international, World Economic Outlook Database

Produit intérieur brut
2007 en économie
Liste en rapport avec l'économie
2007